Vollberg bezeichnet:

Ort
 Vollberg (Gemeinde Hainfeld), eine Katastralgemeinde von Hainfeld (Niederösterreich)
Berg
 Vollberg (Steigerwald) (456 m), Berg im nördlichen Steigerwald

Familienname
 Josef Vollberg (* 1963), deutscher Ordensgeistlicher